Tesoro Imperial puede referirse a:
El antiguo Tesoro Imperial (de Austria) que también contiene las Insignias del Sacro Imperio; o
El Tesoro Imperial de Japón, habitualmente denominado Tesoros Imperiales de Japón.